Niemcy:
 Küssel – półwysep na jeziorze Templiner See

Osoby:
 Gottfried Küssel – austriacki publicysta
 Robert Küssel – niemiecki kompozytor

Zobacz też:
 Küsel